Lista di videogiochi ispirati alla trilogia di Ritorno al futuro.

Giochi per console 
 Back to the Future - NES; distribuito da LJN
 Back to the Future Part II & III - NES; distribuito da LJN
 Super Back to the Future II - Super Famicom
 Back to the Future II  - Sega Master System
 Back to the Future III - Sega Genesis/Sega Master System; distribuito da Arena Entertainment
 Universal Studios Theme Parks Adventure - Nintendo GameCube; distribuito da Kemco, incluso a Back to the Future: The Ride minigame
 Back to the Future: The Game - Ps3, Wii; distribuito da Telltale Games

Giochi per computer 
 Back to the Future - Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 Back to the Future - MSX; distribuito da Pony Canyon
 Back to the Future Adventure (giapponese) - MSX2; distribuito da Pony Canyon
 Back to the Future II - Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum
 Back to the Future III - Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum

Flipper 
Nel 1990 la Data East Pinball (ora Stern Pinball) esce Back to the Future: The Pinball, progettato da Joe Kaminkow, con musiche di Brian Schmidt.

Video Slot machine 
Nel 2006 l'International Game Technology esce Back to the Future Video Slots, progettato da Joe Kaminkow, scritto e diretto da Bob Gale con Christopher Lloyd in Doc Brown.

Note

Collegamenti esterni 
  Back to the Future licensees in MobyGames